Enochs ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Enochs (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler
 William H. Enochs (1842–1893), US-amerikanischer Politiker

Enochs bezeichnet als Ortsname:

 Enochs (Texas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Enoch (Begriffsklärung)